Ravnica je ime več naselij:

 Ravnica, Ribnik (Hrvaška)
 Ravnica, mestna občina Nova Gorica
 Ravnica, občina Radovljica